Tschanturia (; auch Chanturia) ist der Name von:

 Giorgi Tschanturia (* 1993), georgischer Fußballspieler
 Lado Tschanturia (* 1963), georgischer Rechtswissenschaftler
 Wladimer Tschanturia (* 1978), georgischer Schwergewichtsboxer